Ред Бул Ринг е писта за провеждане на автомобилни и мотоциклетни състезания, намираща се в Шпилберг, Австрия.

История 
Пистата е основана като Йостерайхринг и е домакин на 18 поредни Големи награди на Австрия от 1970 до 1987 г. През 1995 и 1996 г. трасето е скъсено и прекръстено на А1-Ринг, и от 1997 до 2003 г. е домакин на Голямата награда на Австрия.

През 2004 г. трибуните и сградите на питлейна на съборени.

През 2008 г. новият собственик на трасето Дитрих Матешиц започва реконструкция на пистата. Конфигурацията остава непроменена. През 2011 г. пистата е домакин на кръг от шампионатите на ДТМ и Формула 2.

През юли 2013 г. Ред Бул обявяват, че Гран При на Австрия ще се завърне в календара на Формула 1 през 2014 г. на вече преименуваната писта Ред Бул Ринг. Това е потвърдено през декември, когато е обявен официалният календар за сезон 2014 г.

Рекорд на пистата във Формула 1 
 1:08.337, Михаел Шумахер, Ферари, 2003 година.

Победители във Формула 1

Вижте също 
 Писти за Формула 1

Писти от Формула 1
Автомобилни писти в Австрия
Голяма награда на Австрия
Щирия
Ред Бул